Уерта ла Провиденсија има више значења:

 Уерта ла Провиденсија (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерта ла Провиденсија, Ранчо Даљемесе (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику